Містківська сільська рада — Луганська область, Сватівський район
 Містківська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район